По указу президента России № 849 от 13 мая 2000 года Екатеринбург наделён статусом центра Уральского федерального округа, здесь располагается аппарат полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе, который является высшим должностным лицом в округе и входит в состав Администрации Президента.
Также в Екатеринбурге располагаются 35 территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти, чья юрисдикция распространяется не только на Свердловскую область, но и на другие регионы Урала и Поволжья.

Органы власти, юрисдикция которых распространяется на территорию Уральского федерального округа 

 Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Екатеринбурге.
 Главное управление МВД России по Уральскому федеральному округу.
 Управление Министерства юстиции России по Уральскому федеральному округу.
 Уральское таможенное управление.
 Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
 Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.
 Уральскоe региональноe командованиe внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Уральскому федеральному округу
 Управление Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
 Региональное пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
 Управление по Уральскому федеральному округу Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
 Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Уральском федеральном округе
 Территориальное управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу
 Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
 Уральское межрегиональное территориальное управление  по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
 Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора по Уральскому федеральному округу
 Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
 Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу
 Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронавигационной службы
 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
 Уральское управление государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
 Уральское окружное территориальное управление Федерального агентства воздушного транспорта
 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по Уральскому федеральному округу
 Инспекция страхового надзора по Уральскому федеральному округу
 Управление Федерального агентства по государственным резервам по Уральскому федеральному округу
 Региональное управление Федерального агентства по энергетике по Уральскому федеральному округу
 Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
 Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе

Органы власти, юрисдикция которых распространяется на территорию Уральского федерального округа и(или) других регионов 

 Командование и штаб Приволжско-Уральского военного округа (охватывает территорию УрФО, а также Кировской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Пермского края).
 Приволжско-Уральский региональный центр МЧС России.
 Управление ФСБ России по Приволжско-Уральскому военному округу
 Уральское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта (Уральский федеральный округ, а также Пермский край и Оренбургская область).
 Уральское Управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
 Территориальное управление Министерства экономического развития России по Уральскому региону (Уральский федеральный округ, а также Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Удмуртия).
 Федеральный арбитражный суд Уральского округа (осуществляет проверку решений, принятых арбитражными судами Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Удмуртия, и Пермского края).
 Территориальное управление Минпромторга России по Уральскому району

Примечания 

Терр